Bago, altra denominazione di Pegu, città della Birmania
Bago, città delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental